Samhorodok (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Samhorodok (Kosjatyn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn
 Samhorodok (Skwyra), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Skwyra
 Samhorodok (Tscherkassy), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tscherkassy